Das Dameneinzel der Wimbledon Championships 2021 war ein Tenniswettbewerb in London.

Die Weltrang- und Setzlistenerste Ashleigh Barty gewann mit einem Dreisatzsieg über Karolína Plíšková ihren ersten Wimbledontitel und ihren zweiten Grand-Slam-Triumph im Einzel insgesamt. Siegerin der letzten Ausgabe 2019 war Simona Halep, die aufgrund einer Wadenverletzung, die sie beim WTA-Turnier in Rom erlitt, nicht zur Titelverteidigung antreten konnte.

Qualifikation 
Die Qualifikation der Wimbledon Championships für die Damen fand vom 22. bis 25. Juni 2021 statt. Ausgespielt wurden 16 Qualifikantenplätze für die Teilnahme am Hauptfeld.

Folgende Spielerinnen hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks

Einzelnachweise 

Dameneinzel
2021